|}

Dieser Artikel beschreibt den in der westlichen Hälfte der Region Chūbu gelegenen Teil der Tōkaidō-Hauptlinie, einer der wichtigsten Bahnstrecken Japans. Die kapspurige, auf die Stadt Nagoya zentrierte Teilstrecke ist 152,3 km lang und wird von der Bahngesellschaft JR Central betrieben. Von Toyohashi aus führt sie über Nagoya und Gifu nach Maibara. Sie durchquert dabei die Präfekturen Aichi und Gifu, bis sie schließlich im Osten der Präfektur Shiga endet.

Die allgemeinen Merkmale und die Geschichte der Gesamtstrecke Tokio–Kōbe werden im Hauptartikel behandelt. Weitere Teilstrecken:
 Tōkaidō-Hauptlinie (Tokio–Atami)
 Tōkaidō-Hauptlinie (Atami–Toyohashi)
 Biwako-Linie (Maibara–Kyōto)
 JR Kyōto-Linie (Kyōto–Osaka)
 JR Kōbe-Linie (Osaka–Kōbe)

Streckenbeschreibung 
Östlicher Ausgangspunkt ist der Bahnhof Toyohashi. Auf den ersten drei Kilometern verläuft die Strecke zunächst nordwärts parallel zur Meitetsu Nagoya-Hauptlinie. Dabei überbrückt sie den Toyo sowie dessen Entlastungskanal. Nach der Abzweigung der Iida-Linie wendet sich die Tōkaidō-Hauptlinie nach Westen und folgt bis Gamagōri dem Nordufer der Mikawa-Bucht. Nordwestwärts durch eine Engstelle zwischen den Bergen Sangane und Tobone hindurch gelangt sie zur Okazaki-Ebene. Sie überbrückt den Yahagi und quert die Ebene beinahe geradlinig. Nach der Überquerung der Flüsse Aizuma und Sakai erreicht die Strecke den südlichen Rand der Nōbi-Ebene und wendet sich wieder nach Norden. Die nächsten rund 30 Kilometer verläuft sie parallel zum Tōkaidō-Shinkansen oder zur Meitetsu Nagoya-Hauptlinie.

Wichtigster Knotenpunkt ist der Bahnhof Nagoya. Die Bahngesellschaften Nagoya Tetsudō (Meitetsu) und Kinki Nippon Tetsudō (Kintetsu) besitzen eigene unterirdische Kopfbahnhöfe in unmittelbarer Nähe. Im nördlichen Teil der Nōbi-Ebene überquert die Tōkaidō-Hauptlinie mehrere Flüsse, darunter den Shōnai, den Kiso und den Ibi. Auch in diesem Bereich verläuft die Meitetsu Nagoya-Hauptlinie in unmittelbarer Nähe. In Gifu biegt die Strecke nach Westen ab und folgt nun dem Verlauf der historischen Nakasendō-Straße. Nach der Überbrückung des Nagara und der Durchquerung der Stadt Ōgaki verläuft die Strecke bei Sekigahara durch einen Einschnitt im Ibuki-Gebirge.

Die Steigung zwischen Ōgaki und Sekigahara beträgt bis zu 25 ‰. In der Dampflok-Ära war dies vor allem für den Güterverkehr hinderlich, denn in Ōgaki mussten zusätzliche Schiebelokomotiven angehängt werden. Um die Transportkapazitäten während des Pazifikkriegs zu erhöhen, entstand 1944 eine 10 km lange Umgehungsstrecke. Sie ist eingleisig, nirgends steiler als 10 ‰ und wird ausschließlich von westwärts verkehrenden Zügen befahren. Westlich von Sekigahara führte die Tōkaidō-Hauptlinie ursprünglich nach Nagahama am Ostufer des Biwa-Sees, wo Anschluss an eine Dampfschifflinie nach Ōtsu bestand. Die heutige Streckenführung besteht seit 1899; sie verläuft durch den Imasu-Tunnel, vorbei am höchsten Punkt der Tōkaidō-Hauptlinie auf , über die Grenze zur Präfektur Shiga und durch das Amano-Tal nach Maibara. Dort beginnt der Zuständigkeitsbereich von JR West.

Züge 
Im dicht besiedelten Korridor zwischen Toyohashi und Gifu verlaufen die Tōkaidō-Hauptlinie und die Meitetsu Nagoya-Hauptlinie der Bahngesellschaft Nagoya Tetsudō entweder parallel oder nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Aufgrund des harten Konkurrenzkampfes setzt JR Central zahlreiche Schnellzüge ein.

Es verkehren zwei überregionale Schnellzüge mit mehreren Verbindungen täglich, die neben der Tōkaidō-Hauptlinie auch die Hokuriku-Hauptlinie und die Takayama-Hauptlinie befahren. Dabei handelt es sich um den Shirasagi () von Nagoya über Gifu, Maibara und Fukui nach Kanazawa sowie um den Hida () auf der Strecke (Osaka –) Nagoya – Gifu – Takayama – Toyama. Die Home Liner (), Eilzüge während der Verkehrsspitze mit reservierten Sitzplätzen, verbinden Nagoya mit Ōgaki. Hingegen werden seit dem Fahrplanwechsel im März 2013 keine solchen Züge mehr zwischen Nagoya und Toyohashi angeboten. Ebenfalls die Tōkaidō-Hauptlinie befahren die Nachtzüge Sunrise Izumo () und Sunrise Seto ().

Vier unterschiedliche Eilzüge tragen die Hauptlast des regionalen Schnellverkehrs. Ihre Bezeichnungen lauten „Special Rapid“ (, Tokubetsu kaisoku), „Limited Express“ (, Shin kaisoku), „Rapid“ (, Kaisoku) und „Section Fast“ (, Kukan kaisoku). Allen gemeinsam ist, dass sie zwischen Toyohashi und Gifu nur an bestimmten Bahnhöfen halten, die Anzahl der Halte jedoch variiert; zwischen Gifu und Maibara halten sie hingegen an allen Bahnhöfen. Hinzu kommen Regionalzüge mit Halt an allen Bahnhöfen zwischen Gifu und Toyohashi, wobei einige nach Hamamatsu durchgebunden werden. Der Schienengüterverkehr wird durch JR Freight abgewickelt.

Bilder

Chronologie wichtiger Ereignisse 
 1. Mai 1883: Eröffnung der Strecke Nagahama – Sekigahara (in Nagahama Anschluss an die Dampfschiffverbindung auf dem Biwa-See nach Ōtsu)
 25. Mai 1884: Eröffnung der Strecke Sekigahara – Ōgaki
 1. März 1886: Eröffnung der Strecke Ōbu – Atsuta (zusammen mit der heutigen Taketoyo-Linie)
 1. April 1886: Eröffnung der Strecke Atsuta – Nagoya – Kiyosu
 1. Mai 1886: Eröffnung der Strecke Kiyosu – Owari-Ichinomiya
 1. Juni 1886: Eröffnung der Strecke Owari-Ichinomiya – Kisogawa
 21. Januar 1887: Eröffnung der Strecke Ōgaki – Gifu
 25. April 1887: Eröffnung der Strecke Kisogawa – Gifu
 1. September 1888: Eröffnung der Strecke Ōbu – Toyohashi (– Hamamatsu)
 1. Juli 1889: Eröffnung der Strecke (Sekigahara –) Fukaya – Maibara und damit Fertigstellung der durchgehenden Verbindung Tokio – Kōbe; Stilllegung des Abschnitts Fukaya – Nagahama
 12. Januar 1891: Wiedereröffnung des Abschnitts Fukaya – Nagahama für den Güterverkehr
 1. April 1895: Einführung der Streckenbezeichnung Tōkaidō-Linie (Tōkaidō-sen)
 Nov. 1896: Stilllegung der Güter-Zweigstrecke Nagahama – Fukaya
 13. Juli 1899: zweites Gleis zwischen Atsuta und Nagoya
 15. Oktober 1899: Eröffnung der direkten Verbindung Sekigahara – Ōmi-Nagaoka (durch den Imasu-Tunnel)
 28. Dezember 1899: Stilllegung des Abschnitts Sekigahara – Fukaya – Ōmi-Nagaoka
 23. August 1901: zweites Gleis zwischen Ōgaki und Tarui
 28. Dezember 1901: zweites Gleis zwischen Sekigahara und Ōmi-Nagaoka
 10. Februar 1902: zweites Gleis zwischen Tarui und Sekigahara
 1. November 1902: zweites Gleis zwischen Ōmi-Nagaoka und Maibara
 20. Dezember 1903: zweites Gleis zwischen Gifu und der Signalstation Nagara
 1. März 1907: zweites Gleis zwischen Kiyosu und der Signalstation Kisogawa
 27. März 1907: zweites Gleis zwischen Nagoya und Biwajima
 8. April 1907: zweites Gleis zwischen Biwajima und Kiyosu
 26. September 1907: zweites Gleis zwischen Ōbu und Ōdaka
 13. Juni 1907: zweites Gleis zwischen Ōdaka und Atsuta
 28. März 1908: zweites Gleis zwischen Anjō und Kariya
 29. April 1908: zweites Gleis zwischen Hozumi und Ōgaki
 2. Juni 1908: zweites Gleis zwischen Toyohashi und Gamagōri
 29. Juni 1908: zweites Gleis zwischen Okazaki und Gamagōri
 29. Juli 1908: zweites Gleis zwischen Okazaki und Anjō
 15. Juni 1909: zweites Gleis zwischen der Signalstation Kisogawa und Gifu sowie zwischen der Signalstation Nagara und Hozumi
 12. Oktober 1909: Einführung der Streckenbezeichnung Tōkaidō-Hauptlinie (Tōkaidō-honsen)
 1. Februar 1913: zweites Gleis zwischen Kisogawa und der Signalstation Kisogawa
 1. August 1913: doppelspuriger Ausbau der gesamten Tōkaidō-Hauptlinie abgeschlossen
 1. Februar 1937: Verlegung der Strecke bei Nagoya auf einen Viadukt
 11. Oktober 1944: Eröffnung der Ausweichstrecke von Ōgaki über Shin-Tarui nach Sekigahara
 21. Juli 1953: Elektrifizierung der Strecke zwischen Nagoya und Toyohashi (bzw. weiter nach Hamamatsu)
 11. November 1953: Elektrifizierung der Strecke zwischen Nagoya und Inazawa
 20. Juli 1955: Elektrifizierung der Strecke zwischen Inazawa und Maibara (inkl. Ausweichstrecke über Shin-Tarui)
 1. April 1987: Privatisierung der Japanischen Staatsbahn und Übertragung des Abschnitts Toyohashi – Nagoya – Maibara der Tōkaidō-Hauptlinie an die neu gegründete JR Central

Liste der Bahnhöfe 
Kk = Kukan-kaisoku (Rapid Section); Ka = Kaisoku (Rapid); Sk = Shin-kaisoku (Rapid Express); Tk = Tokobetsu-kaisoku (Special Rapid); HL = Home Liner
● = alle Züge halten an diesem Bahnhof; ○ = einzelne Züge halten an diesem Bahnhof

Weblinks 

 Streckennetz von JR Central (PDF, 1,2 MB)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Central Japan Railway Company
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Aichi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Gifu
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Shiga